Мартин Йеллингхаус (род. 26 октября 1944 года, Лауф-ан-дер-Пегниц, Бавария, нацистская Германия) — немецкий легкоатлет, спринтер, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года в эстафете 4×400 метров. В 1968—1972 годах рекордсмен Европы на дистанции 400 м (44,9 с).

На Олимпийских играх 1968 года в Мехико в составе сборной ФРГ (вместе с ,  и ) завоевали бронзовую медаль в эстафете 4×400 м. Во время игр в знак поддержки американских спринтеров Томми Смита и Джона Карлоса, исключённых из команды США за антирасистское выступление, носил на груди значок Олимпийского проекта за права человека.

Учился на стоматолога в Университете имени Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге, затем практиковал в Лауфе. С 1984 по 1990 год был членом городского совета Лауфа от Свободной демократической партии. Выступал за клубы TV Lauf (1961—1963), 1. FC Nürnberg (1964—1966), TSV 1860 München (1967—1969), TSV Bayer 04 Leverkusen (1970—1971), LG Lauf-Pegnitzgrund (1972—1980). 14 апреля 1972 года награждён Серебряным лавровым листом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на короткие дистанции Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Выпускники Эрлангенского университета
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике